Torøya steht für:

 Torøya (Alstahaug), Insel in Norwegen
 Torøya (Bodø), Insel in Norwegen
 Torøya (Vest-Agder Fylke), Insel in Norwegen

Toroya ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Toroya (* 1992), bolivianischer Leichtathlet